Eredivisie (1996/1997) była 40. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Luc Nilis, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 21 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1997 w Holandii
1996 w Holandii